Syrgenstein ist der Name

 der Freiherren von Syrgenstein, siehe Syrgenstein (Adelsgeschlecht)
 einer Gemeinde im Landkreis Dillingen a. d. Donau in Bayern, siehe Syrgenstein
 einer Verwaltungsgemeinschaft im Landkreis Dillingen a. d. Donau in Bayern, siehe Verwaltungsgemeinschaft Syrgenstein
 eines Schlosses im Westallgäu, siehe Schloss Syrgenstein
 Syrgenstein (Heimenkirch), Gemeindeteil der Marktgemeinde Heimenkirch im bayerisch-schwäbischen Landkreis Lindau (Bodensee)

Syrgenstein ist der Familienname folgender Personen:
 Engelbert von Syrgenstein (1694–1760), deutscher Abt, Fürstabt im Fürststift Kempten (1747–1760)
 Franz Johann Anton von Syrgenstein (1683–1739),  Konstanzer Weihbischof und Titularbischof von Uthina (1722–1739)

Siehe auch: Sirgenstein